Àïxa forma part del nom de molts personatges:

 Aisha bint Hussein, princesa jordana
 Àixa al-Mannubiyya, santa tunisiana del 
 Àïxa bint Abd-al-Aziz, filla d'Egilona i esposa de Fortun ibn Qassi
 Àïxa bint Abi-Bakr, filla d'Abu-Bakr as-Siddiq i esposa del profeta Muhàmmad

Notes